Никола́й Григо́рьевич Лавре́нтьев () — заслуженный машиностроитель РСФСР, депутат Верховного Совета РСФСР VIII созыва (1971—1975), почётный гражданин Мурома (2013).

Биография 
Родился 4 марта 1921 года в деревне Подлесная, в Уфимской губернии (в 1922 году включена в состав Башкирской АССР) в большой крестьянской семье. В 1931 году семья подверглась раскулачиванию и была сослана в Ермотаево.

В 1935 году окончил семилетнюю школу с отличием и поступил в Белорецкий педагогический техникум. Благодаря старшему брату, попавшему ещё до раскулачивания семьи в ряды РККА, переводится в Ворошиловградский машиностроительный техникум, по окончании которого в 1940 году поступает по распределению на работу в Муромский машиностроительный завод имени Орджоникидзе. Работал технологом, заместителем и начальником цеха, главным диспетчером производства.

В 1944 году стал членом КПСС (с 1956 по 1958 год возглавлял партийную организацию Муромского машиностроительного завода).

Позднее работал заместителем директора ММЗ по финанскам и материально-техническому обеспечению.

12 сентября 1961 года назначен на должность директора завода. Вёл активную общественно-политическую жизнь: избирался членом горкома КПСС, депутатом горсовета, в 1964 году стал депутатом Владимирского областного Совета, в 1966 году — членом президиума обкома профсоюза, в 1971 году — членом ревизионной комиссии областного комитета партии.

С 1967 по 1971 года учился во Всесоюзном заочном финансово-экономическом институте, а в 1974 году окончил специальный курс в Московском институте управления народным хозяйством.

С 1971 по 1975 год являлся депутатом Верховного Совета РСФСР VIII созыва.

8 декабря 1987 года по собственному желанию покинул пост директора предприятия и продолжил работу в должности начальника лаборатории экономического анализа.

Память 
В 2011 году на здании музыкальной школы № 3, которая была открыта при активном участии Н. Г. Лаврентьева, была установлена мемориальная плита в его честь.

В 2013 году Николай Лаврентьев посмертно был избран Почетным гражданином Мурома, а в 2016 году Совет народных депутатов также единогласно проголосовал за увековечение памяти директора завода посредством размещения мемориальной плиты на доме, в котором жил Николай Лаврентьев (ул. Льва Толстого, 74).

Награды 
 Орден Ленина (награждён дважды)
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР»
 Звание «Заслуженный ветеран труда завода»
 Звание «Почётный строитель города Мурома»
 Звание «Почётный гражданин Мурома» (посмертно, 2013)

Семья 
 Отец — Григорий Петрович Лаврентьев (1888 — ?), крестьянин, в 1931 году был раскулачен, осуждён и отбывал срок в Ермотаево, Белорецкий район, снят с учета 19.11.1947
 Мать — Феврония Захаровна Лаврентьева, крестьянка, родила восьмерых детей.
 Жена — Нина Николаевна Лаврентьева
 Сын — Алексей Николаевич Лаврентьев
 Дочь — Галина Николаевна Лаврентьева, в 1981 году окончила Владимирское музыкальное училище, преподаватель теоретических дисциплин в детской музыкальной школе № 3 Мурома

Примечания

Ссылки 

Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Члены Муромского горкома КПСС
Депутаты Муромского городского совета
Депутаты Владимирского областного совета
Почётные граждане Мурома
Директора машиностроительных предприятий
Похороненные на Вербовском кладбище